Штральборн — фамилия немецкого происхождения.

 Штральборн, Василий Карлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4626; 25 декабря 1831.
 Штральборн, Владимир Александрович — российский военный лётчик, лейтенант Русской императорской армии.
 Штральборн, Генрих Карлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5745; 1 декабря 1838.